L'acronyme CERFA ou Cerfa peut désigner :

 le Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs, en France ;
 le comité d'études des relations franco-allemandes.

Sigle de 5 caractères